Wingham ist der Familienname folgender Personen:

 Duncan Wingham, britischer Wissenschaftler
 Henry Wingham († 1262), englischer Bischof
 Thomas Wingham (1846–1893), englischer Komponist

Wingham bezeichnet folgende geographische Objekte
 Wingham (Kent), ein Ort in Kent, England
 Wingham (New South Wales), ein Ort in New South Wales, Australien
 Wingham (Ontario), ein Ort in Ontario, Kanada

Siehe auch:
 Wingham River, Wasserlauf in Kent, England
 Wingham Martin Walter, Abbey Coachworks, britischer Karosseriehersteller